Amerikai Egyesült Államok
 Galesville (Illinois)
 Galesville (Maryland)
 Galesville (New York)
 Galesville (Oregon)
 Galesville (Wisconsin)